

Patronyme 

 Alfred Milner (1854-1925), administrateur colonial britannique
  (1995-), acteur britannique
 Brenda Milner (1918), professeur de neuropsychologie québécoise
 Eddie Milner (1955-2015), joueur de baseball américain
 Henry Milner (1946-), politologue canadien
 Hoby Milner (1991-), joueur de baseball américain
 Iouri Milner (1960-), entrepreneur russe
 Isaac Milner (1750-1820), mathématicien et inventeur britannique
 James Milner (1986-), footballeur anglais
 Jean-Claude Milner (1941-), linguiste, philosophe et essayiste français
 Jonny Milner (1969-), pilote automobile de rallyes britannique
 Marion Milner (1900-1998), psychanalyste anglaise
 Martin Milner (1931-2015), acteur américain
 Max Milner (1923-2008), universitaire et critique littéraire français, fils de Zdzisław
 Ralph Milner (mort en 1591), martyr catholique
 Robin Milner (1934-2010), informaticien britannique
 Stephen Milner (1963-), linguiste et universitaire britannique
 Tom Milner Jr. (1986-), pilote automobile américain
 Victor Milner (1893-1972), photographe américain
 Zdzisław Milner (1887-1965), également orthographié Zdislas Milner, poète et traducteur français, père de Max Milner.

Autres 
 Milner, un téléfilm britannique de John Strickland diffusé en 1994
 Fraser Milner Casgrain, un des principaux cabinets en droit des affaires au Canada
 Milner (Géorgie)

Patronyme anglais
Homonymie de patronyme